

Letteratura 
 Nel nido delle tartarughe (The Beach House) – romanzo di Mary Alice Monroe del 2002
 La casa degli inganni (The Beach House) – romanzo di James Patterson e Peter De Jonge del 2002

Musica 
 Beach House – gruppo musicale pop statunitense

Cinema 
 The Beach House – film del 2020 diretto da Jeffrey A. Brown